AAFC steht für:

 Agriculture and Agri-Food Canada, kanadische Regierungsbehörde
 All-America Football Conference, ehemalige Sportliga für American Football, USA
 Alloa Athletic (Alloa Athletic Football Club), Fußballverein, Schottland
 Annan Athletic (Annan Athletic Football Club), Fußballverein, Schottland
 Ardwick Association Football Club, alter Name für Manchester City Football Club, Fußballverein, England
 Australian Air Force Cadets, australische Jugendorganisation

AAFC